Comitatul Curry sau Curry County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Curry County, New Mexico 
 Curry County, Oregon